Трамвай в Сумгаїті — ліквідована трамвайна мережа у місті Сумгаїт, Азербайджан.

Трамвайна мережа в Сумгаїті була введена в експлуатацію 11 березня 1959 року на одній лінії. Система закрита в липні 2003 року. На початок 2000-х років на лінії працювали трамваї типу КТМ-5.

Посилання 
 http://transit.parovoz.com
 transphoto.ru

Сумгаїт
Транспорт Сумгаїту